Chroust je označení pro zástupce brouků z podčeledi Melolonthinae. Na území Česka se vyskytují:

z rodu Melolontha:
 chroust obecný (Melolontha melolontha)
 chroust maďalový (Melolontha hippocastani)
 chroust opýřený (Melontha pectoralis)

z rodu (Polyphylla):
 chroust mlynařík (Polyphylla fullo)

Dále může jít také o:

příjmení
 Adam Chroust – historik
 Vlastislav Chroust – architekt

přezdívku
 Vladimír "Chroust" Procházka I. (1918–1994) – mistr sportu v horolezectví, pedagog
 Vladimír "Chroust" Procházka II. (*1948) – horolezec, historik – syn Vladimíra "Chrousta" Procházky I.
 Jan "Chroust" Procházka (1950–1973) – horolezec – syn Vladimíra "Chrousta" Procházky I.

Externí odkazy